London Sevens 2004 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju London Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 5–6 czerwca 2004 roku na Twickenham Stadium w Londynie będąc ósmym, ostatnim turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Twickenham Stadium zawody były ósmym turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Przed turniejem szansę na wyprzedzenie Nowozelandczyków w klasyfikacji generalnej cyklu mieli jeszcze Anglicy, jednak musieliby wygrać te zawody i liczyć, by ich rywale zajęli w nich maksymalnie piątą lokatę. Fazę grupową bez porażki zakończyły Nowa Zelandia, Anglia, RPA i Argentyna, a wśród wyróżniających się graczy byli Orene Aiʻi, António Aguilar oraz przedstawiciele gospodarzy Henry Paul, Ben Gollings i Rob Thirlby. W obecności dziewiętnastu tysięcy widzów Nowozelandczycy zapewnili sobie triumf w całym sezonie ćwierćfinałowym zwycięstwem nad Szkocją, następnie grając w szóstkę po czerwonej kartce Liama Messama w pierwszej minucie meczu wygrali z Argentyną, ulegli jednak w decydującym pojedynku reprezentantom Anglii. Podopieczni Mike'a Fridaya w drodze do finału odprawili natomiast Australię i Fidżi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
London Sevens